Ян Любомирский
 Любомирский, Ян Тадеуш (1826—1908) — польский общественный деятель и историк, князь.
 Любомирский, Ян Теодор (1683—1745) — польский аристократ, государственный деятель Речи Посполитой, воевода, староста, фельдмаршал.